Накрохин — русская фамилия.
	
 Накрохин, Прокофий Егорович (1850—1903) — прозаик, журналист.
 Накрохин Ефим Александрович (1914—1992) — краевед, журналист, директор Борисоглебского краеведческого музея, организатор музея борисоглебского училища летчиков им В. П. Чкалова, член Союза журналистов СССР.